El término escalera puede hacer referencia a:

 Escalera, construcción para comunicar diferentes alturas.
 Escalera de caracol, escalera en forma de hélice.
 Escalera de incendios, escalera de emergencia situada en el exterior de un edificio.

Escaleras particulares 
 Escalera de los sobrevivientes, estructura del World Trade Center.
 Escalera de Santa Fe, escalera de la capilla de Loreto en Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos).
 Escalera Santa, escalera frente a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma.
 Escalera principal del Palacio Real de Madrid, escalera de este palacio.

Elementos urbanísticos 
 Escalera Potemkin, escalinata en la ciudad de Odesa.
 Escalera de Selarón, escalera en el barrio de Santa Teresa de Río de Janeiro.

Objetos 
 Escalera de mano, armazón para ascender o descender.

Cultura 
 Escalera a la fama, programa de televisión.
 Escalera al Cielo (drama), drama coreano.

Personas 
 Escalera, nombre de autor abreviado del entomólogo español Manuel Martínez de la Escalera y Pérez de Rozas.

Varios 
 Escalera de Jacob, escalera mencionada en la Biblia por la que los ángeles ascendían y descendían del cielo.
 Escalera de peces, canal con rugosidad artificialmente aumentada.
 Escalera de Penrose, ilusión óptica de una escalera imposible.
 Escalera de distancias cósmicas, sucesión de métodos para realizar medidas a objetos cada vez más lejanos.
 Escaleras siberianas, una de las mayores emisiones de basalto del mundo.
 Escaleras y serpientes, juego de mesa.
 Escalera analgésica de la OMS, método o protocolo de tratamiento y control del dolor en el cáncer.
 Escalera de Jacob (electrodinámica), un tipo de arco eléctrico.